Casarone ima više značenja:
 Casarone, Pavia
 Casarone, Piacenza